Tuobo kan syfta på:

Geografi

Liberia 

 Tuobo (distrikt i Maryland County), 
 Tuobo (distrikt i River Gee County), 

Robotskapade Liberiaförgreningar